Dziecięca Odznaka Kajakowa "Kiełbik" – wyróżnienie ustanowione i nadawane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze za udział w imprezach turystyki kajakowej. Przyznawana jest dzieciom poniżej 9 roku życia.

Odznaka 
Odznaka przedstawia chłopca w czerwonym kajaku i z psem. Tło odznaki jest niebieskie a napis: Dziecięca Odznaka kajakowa Kiełbik PTTK.

Kategorie 
Odznaka jest przyznawana w następujących kategoriach:
 I stopień brązowy za udział w spływie kajakowym trwającym łącznie 2 dni
 II stopień srebrny za udział w spływie kajakowym trwającym łącznie 7 dni
 III stopień złoty za udział w spływie kajakowym trwającym łącznie 14 dni
W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień wyróżnienia. Odznakę należy zdobywać pod opieką dorosłych.

Przypisy 

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego